Casullo ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Maria Casullo (1909–2004), italienischer Geistlicher der Katholischen Kirche, Bischof von Cândido Mendes
 José María Casullo, argentinischer Fußballtrainer